Dávid Katalin (1923) művészettörténész
 Dávid Katalin (1947) evezős